La nazionale di pallavolo femminile della Nigeria è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Nigeria ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Nigeria.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato africano

Giochi panafricani

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile della Nigeria

 
Pallavolo